Niemcy:
 Hahnenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Hahnenbach – rzeka, dopływ Nahe
 Hahnenbach – rzeka, dopływ Wiedau